Phania – rodzaj muchówek z rodziny rączycowatych
 Phania – rodzaj roślin z rodziny astrowatych